Кудашівка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Кудашівка — селище, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Кудашівка — вантажно-пасажирська залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 Кудашівка — річка у Вінницькій області, права притока Південного Бугу